Richard Francis Burton (1821-1890), explorateur britannique ;
 Richard Burton (1889–1939), footballeur britannique ;
 Richard Burton (1925-1984), acteur britannique ;
  (?-), rappeur et acteur américain.